Getas (Bawang)
 Getas (Cepu)
 Getas (Kaloran)
 Getas (Kradenan)
 Getas (Singorojo)
 Getas (Tanjunganom)
 Getas (Wonosalam)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing